

Letteratura
Il Grinta (True Grit)  – romanzo del 1968 di Charles Portis

Cinema
Il Grinta (True Grit) – film statunitense del 1969 diretto da Henry Hathaway
Il Grinta (True Grit) – film statunitense del 2010 diretto da Joel ed Ethan Coen

Musica
True Grit  – album di Glen Campbell del 1969
True Grit – album di Bret Michaels del 2015
altro titolo dell'album Cock Sparrer del gruppo omonimo

Televisione
Un uomo di carattere (True Grit)  – film per la televisione statunitense del 1978 diretto da Richard T. Heffron

Pagine correlate 
 Il Grinta (disambigua)